Бездна (Пасна, ; устар. Белая) — река в Чувашии и Татарстане, правый приток Суры (бассейн Волги).

Описание 
Длина реки 106 км, площадь водосборного бассейна 1320 км². Исток у деревни Чувашская Бездна Дрожжановского района Татарстана. Протекает также по Шемуршинскому и Алатырскому районам Чувашии, впадает в Суру в городе Алатырь.
Значительная часть течения проходит по лесам, в том числе по национальному парку «Чаваш Вармане» (по открытой местности проходят небольшие участки в верхнем и нижнем течении). В бассейне реки обитают ценные и редкие видов растений и животных, в 1981 году река получила статус комплексного памятника природы Чувашии.

Русло извилистое, на всём протяжении подвержено меандрированию.

Основные населённые пункты на реке расположены в верховьях: Бичурга-Баишево, Асаново (оба в Чувашии), Чувашская Бездна, Татарская Бездна, Мочалей (все — Татарстан), в устье находится посёлок Зелёный — часть города Алатырь. В бассейне также расположены Старые- и Новые Айбеси, Старые- и Новые Чукалы, Первомайский, Сойгино и другие.

Гидрография 
Река с преимущественно снеговым питанием, имеет ярко выраженное весеннее половодье. Замерзает в третьей декаде ноября, вскрывается ото льда в первой декаде апреля. Средний расход воды в межень у устья — 0,09 м³/с.

Общая минерализация от 200 мг/л в половодье до 500 мг/л в межень. Подземное питание от 1-3 л/с до 10 л/с на км² в нижнем течении.

Притоки 
Притоки перечислены от устья к истоку, в скобках указана длина в километрах.

 40 км лв: Тозловка (11)
 42 км пр: Орбездна (23)
 59 км пр: Большая Хирла (10)
 62 км лв: Чёрная Бездна (32)
 71 км пр: Хирла (15)
 72 км пр: Абамза (29)
 83 км лв: Бичурга (11)
 90 км пр: Буштерле (15)
 94 км лв: Иниш (12)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского г/у до устья р. Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000037644.

Примечания

Литература 
 

Притоки Суры (приток Волги)
Реки Алатырского района
Реки Шемуршинского района
Реки Дрожжановского района
Памятники природы Чувашии
Комплексные памятники природы